Норман Томас (; 1930 – 19 мая 2020) — американский астроном.

Работал в обсерватории Лоуэлла с использованием блинк-компаратора и вёл профессиональную деятельность совместно с Робертом Бёрхэмом, автором знаменитого трёхтомного труда «Celestial Handbook».

Являлся первооткрывателем 55 астероидов, включая несколько из группы аполлонов (454) Ксантус и (4581) Асклепий, а также из группы амуров (3352) Мак-Олиф.

См. также 
 Брайан Скифф
 К. Г. Ф. Петерс
 Дж. Хеньи

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов